Финансовый контроль в бюджетных учреждениях — это совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности бюджетных учреждений. Формы и методы финансового контроля, общие для организаций любой сферы деятельности, освещены в статье Методы финансового контроля. Настоящая статья посвящена особенностям контроля в бюджетных учреждениях и специфическим методам, характерным для документальных ревизий и проверок, организуемых в них.

Бюджетное учреждение как форма хозяйствующего субъекта 
Бюджетное учреждение как особая форма хозяйствующего субъекта характеризуется следующими основными признаками:
 подчиняется государству в лице исполнительных органов власти или местного самоуправления,
 использует активы, принадлежащие государству (то есть не имеет собственности, а лишь управляет государственной собственностью),
 финансируется государством за счёт бюджетных средств,
 создано для выполнения определённых государственных функций (то есть, тех, которые никто, кроме государства, исполнить не может),
 оказывает свои услуги населению бесплатно,
 не формирует стоимости услуг, а финансируется на основании сметы расходов.

При этом бюджетное учреждение остаётся самостоятельным и полноправным участником экономических отношений:
 является юридическим лицом,
 имеет руководителя, главного бухгалтера, печать,
 принимает экономические решения, за которые несёт ответственность,
 принимает от своего имени обязательства, заключает контракты,
 ведёт учёт и составляет баланс активов и обязательств.

В связи с тем, что в отличие от коммерческой организации, бюджетное учреждение призвано не зарабатывать деньги, а тратить их, показатели эффективности бюджетного учреждения не связаны с понятием прибыли.

Особенности ревизии бюджетных учреждений 
Помимо основных контрольных процедур, освещённых в статье документальная ревизия, при ревизии бюджетного учреждения ревизор должен проверить:
 Целевое расходование бюджетных средств:
 расходование средств финансирования из бюджета в соответствии с доведёнными лимитами бюджетных обязательств,
 правильность отнесения расходов бюджетного учреждения по соответствующим статьям классификации расходов бюджетов,
 полноту и своевременность регистрации в казначейских органах принятых бюджетных обязательств.
 Эффективность размещения государственных заказов:
 соблюдение порядка размещения заказов на поставки товаров, оказание услуг бюджетному учреждению путём проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок,
 соблюдение запрета на пересмотр цены контракта в ходе его выполнения,
 выполнение других ограничений, устанавливаемых органами власти, например, предельного процента авансовых платежей по договорам.
 Оплату труда «бюджетников»:
 выполнение штатного расписания, утверждённого вышестоящим органом,
 соблюдение штатной дисциплины, то есть использование работников строго по назначению, определенному штатным расписанием,
 начисление оплаты труда работников учреждения в соответствии с установленными отраслевыми и ведомственными правилами и нормативами.
 Предпринимательскую деятельность бюджетного учреждения:
 осуществление лишь тех видов предпринимательской деятельности, которые согласованы с вышестоящим органом, в соответствии с генеральным разрешением,
 соблюдение запрета на использование труда работников, содержащихся за счёт бюджета, в оплачиваемое основное время в интересах предпринимательской деятельности,
 ведение раздельного учёта средств по основной и предпринимательской деятельности,
 соблюдение порядка использования прибыли от предпринимательской деятельности.

Текущий контроль казначейских органов 
Казначейские органы осуществляют, в основном, текущий контроль за целевым характером расходования бюджетных средств. Для осуществления платежа с единого счёта бюджета по своим обязательствам бюджетное учреждение представляет в территориальный орган казначейства платёжное поручение. При этом казначейство проверяет:
 соответствие операции характеру уставной деятельности бюджетного учреждения,
 не является ли платёж не предусмотренным законодательством авансовым платежом или капитальным вложением,
 обоснованность платежа — наличие счёта, при необходимости — договора, сметы,
 достаточность остатка лимита бюджетных обязательств по соответствующей статье расхода,
 правильность оформления платёжного поручения.

При получении бюджетным учреждением наличных денежных средств в кассу (на выплату заработной платы, хозяйственные и командировочные расходы, социальные выплаты) казначейство проверяет:
 наличие необходимого остатка лимитов бюджетных обязательств,
 разрешено ли получение наличных денег по данной статье расхода.

Литература 

 
 
 
 

Финансовый контроль
Бюджет